Мото Гран-при Каталонии было 7-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2008 года. Эта гонка прошла с 6 по 8 июня 2008 года на автодроме Каталунья.

MotoGP

250cc

125cc

Замечания 
 Хорхе Лоренсо и Эстеве Рабат не принимали участия в гонке из-за травм, полученных во время предварительных заездов.
 Тони Элиас был дисквалифицирован за невыполнение пенальти (проезд через боксы), наложенное на него за фальстарт.

Ссылки 
 

Каталония